Бјула има више значења:
 Бјула (Вајоминг)
 Бјула (Мисисипи)
 Бјула (Мичиген)
 Бјула (Северна Дакота)